Quercus bezeichnet:

 eine Gattung der Laubgehölze, die Eichen (lateinisch: Quercus)
 eine portugiesische Umweltschutzorganisation, siehe Quercus (Umweltschutzorganisation)
 eine kapverdische Umweltschutzorganisation, siehe Quercus Cabo Verde
 eine Open Source Implementierung von PHP5 in Java
 ein Musikalbum von June Tabor u. a. (2013)
 ein britischer Buchverlag, Quercus Publishing Plc
 eine tschechische Funeral-Doom-Band, Quercus (Band)